Regno Unito
 Coleshill – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Coleshill – parrocchia civile del Oxfordshire
 Coleshill – paese del Warwickshire